Mike Doyle (1946-2011), un joueur de football international anglais ;
 Mike Doyle (né en 1953), homme politique américain ;
 Mike Doyle, (né en 1968), joueur américain de basket-ball ;
 Mike Doyle (né en 1972), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Mike Doyle est un surfeur emblématique des années 1960 ;
 Mike Doyle, personnage de la série télévisée 24 heures chrono.